Böttrich ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Böttrich (* 1945), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Christfried Böttrich (* 1959), deutscher Theologe
 Hans-Joachim Böttrich (1923–2013), deutscher Regisseur, Autor und Journalist
 Heinz Böttrich (1925–2009), deutscher Mediziner und Politiker
 Ignaz Böttrich (1835–1924), Reichsgerichtsrat
 Kristina Böttrich-Merdjanowa (1933–2012), deutsche Grafikerin, Grafikerdesignerin und Autorin
 Sylvester Boettrich (1869–1940), auch Böttrich, Direktor der türkischen Feldeisenbahn
Siehe auch:
 Pöttrich